Mucci puede referirse a:

 Adam Mucci, actor estadounidense
 Antonio Mucci (1932-2004), trabajador gráfico y sindicalista argentino
 Cristina Mucci (1949), escritora y periodista argentina
 Henry Mucci (1911-1997), Coronel del cuerpo de Rangers del Ejército de Estados Unidos